Świdnica può riferirsi a diversi comuni della Polonia:
Świdnica, comune del voivodato della Bassa Slesia
Świdnica, comune rurale del voivodato della Bassa Slesia
Świdnica, comune del voivodato di Lubusz